Voio ( ) ist eine Gemeinde in der griechischen Region Westmakedonien. Ihren Namen hat sie vom westlich aufragenden Bergmassiv des Voio im Pindos-Gebirge. Verwaltungssitz ist die Kleinstadt Siatista (5490 Ew.), weitere größere Siedlungen sind Neapoli (2285 Ew.), Galatini (1795 Ew.), Tsotyli (1545 Ew.) und Eratyra (1097 Ew.). Von den noch 68 bewohnten Siedlungen weisen nur weitere neun noch eine Einwohnerzahl über 200 auf.

Die Dörfer und Siedlungen von Voio wurden im späten Osmanischen Reich im Kaza Nasliç vom heutigen Neapoli (damals griechisch Anaselitsa Ανασελίτσα oder Liapsisti Λιαψίστι) zusammen verwaltet, dem im Königreich Griechenland nach 1913 die um einige Dörfer verkleinerte Provinz Anaselitsa, ab 1926 Provinz Voio, als Verwaltungseinheit folgte. Von 1997 bis 2010 bildeten die Dörfer mit Abschaffung der Provinz fünf Gemeinden; sie wurden 2011 zur Gemeinde Voio fusioniert.

Geografie 

Das Gemeindegebiet bedeckt den südöstlichen Teil des namensgebenden Bergmassivs Voio, dessen höchster Gipfel () auf der Grenze zwischen den Nachbargemeinden Nestorio (westlich) und Argos Orestiko (nördlich) liegt. Der mittelgebirgsähnliche Voio, dessen Gipfel am Westrand der Gemeinde noch  erreichen, gehört zu den am dichtesten bewaldeten Gebieten Griechenlands, ist dünn besiedelt und Lebensraum selten gewordener Raubtierarten wie Wölfen, Bären und Wildkatzen. Die ebenfalls bewaldete Hochebene des Megala Ondria (Mεγάλα Όντρια, bis ) im Nordosten der Gemeinde bei Zoni ist durch steile Felsabhänge zum umgebenden Gelände nahezu unberührt. Der Osthang des Voio-Massivs fällt etwa 20 Kilometer nach Osten zum Tal des Aliakmonas ab, der die Gemeinde in Nord-Süd-Richtung durchquert und dem zahlreiche Bäche aus dem Voio zufließen. 

Östlich des Aliakmonas erheben sich zwei Bergmassive, die das Gemeindegebiet nach Osten zu den Gemeinden Eordea und Kozani abschirmen: nördlich der Siniatsiko oder Askio (mit  höchster Punkt in der Gemeinde), südlich davon der Vourinos mit dem Drisinikos () an der Grenze zur südlichen Nachbargemeinde Grevena. Der Aliakmonas verlässt das Gebiet Voios auf etwa  Seehöhe im äußersten Südosten am Westhang des Vourinos.

Bevölkerung 
Auch vor den Balkankriegen und dem Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei nach 1923 lebte im Gebiet Voios eine griechischsprachige Mehrheit. Ein beträchtlicher Teil der Griechen war jedoch muslimisch; diese Bewohner wurden nach dem Vertrag von Lausanne in die Türkei umgesiedelt. Die slawischsprachigen Dörfer gehörten dem Patriarchat von Konstantinopel an, waren also griechisch-orthodox, ebenso die Aromunen (vorwiegend in Sisani und Pipelište, dem heutigen Namata). In Anaselitsa und Tsotyli gab es Minderheiten der Roma.

Die Bevölkerung der Provinz Anaselitsa nach dem Bevölkerungsaustausch dokumentiert die griechische Volkszählung von 1928, die auch Geburtsort und Muttersprache der Einwohner erfasste. Nach dieser lebten 34.652 Menschen in der Provinz, von denen 29.919 in Griechenland und 4733 außerhalb Griechenlands (davon 1883 in Kleinasien, 2177 am Schwarzen Meer sowie 410 im nichtgriechischen Thrakien und Konstantinopel) geboren waren. Die wesentlichen Muttersprachen waren Griechisch (33.334 Personen) und Türkisch (917), ferner „Makedonoslawisch“ (257) und Koutzovlachisch (113).

Infrastruktur 
Siatista liegt unweit der griechischen A 2, die die wichtigste westöstliche Straßenverbindung Nordgriechenlands ist und das Gemeindegebiet im Süden passiert. Von ihr zweigt die A 29 ab, die von Siatista nördlich nach Kastoria führt. Parallel zu ihr verläuft die ältere Nationalstraße 15; westöstlich durch das Gemeindegebiet verläuft außerdem die Nationalstraße 20, die das Gemeindegebiet westlich mit Ioannina jenseits des Pindos verbindet. Die nahe gelegenen Gemeinden Argos Orestiko und Kozani verfügen über kleine Flughäfen mit geringem Verkehrsaufkommen, ein Eisenbahnanschluss besteht nicht.

Gemeindegliederung 
Die 59 bis 1997 eigenständigen Gemeinden bilden heute Stadtbezirke (Ez. gr. dimotiki kinotita, für Orte über 2.000 Einwohner) oder Ortsgemeinschaften (Ez. topiki kinotita), die eigene Ortsvertretungen wählen. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Askio – Δημοτική Ενότητα Ασκίου – 4.002
 Stadtbezirk Galatini – Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής – Γαλατινή – 1.795
 Ortsgemeinschaft Eratyra – Τοπική Κοινότητα Ερατύρας – Εράτυρα – 1.097
 Ortsgemeinschaft Kaloneri – Τοπική Κοινότητα Καλονερίου – Καλονέρι – 483
 Ortsgemeinschaft Namata – Τοπική Κοινότητα Ναμάτων – Νάματα – 104
 Ortsgemeinschaft Pelekanos – Τοπική Κοινότητα Πελεκάνου – Πελεκάνος – 269
 Ortsgemeinschaft Sisani – Τοπική Κοινότητα Σισανίου – Σισάνι – 254

 Gemeindebezirk Neapoli – Δημοτική Ενότητα Νεάπολης – 4.100
 Stadtbezirk Neapoli – Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης – 2.323
 Melidoni – Μελιδόνι – 38
 Neapoli – Νεάπολη – 2.285
 Ortsgemeinschaft Aidochori – Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου – 89
 Aidochori – Αηδονοχώρι – 45
 Kallistrati – Καλλιστράτι – 44
 Ortsgemeinschaft Aliakmonas – Τοπική Κοινότητα Αλιάκμονος – Αλιάκμονας – 231
 Ortsgemeinschaft Asproula – Τοπική Κοινότητα Ασπρούλας – 122
 Asproula – Ασπρούλα – 76
 Kryoneri – Κρυονέρι – 46
 Ortsgemeinschaft Axiokastro – Τοπική Κοινότητα Αξιοκάστρου – 133
 Axiokastro – Αξιόκαστρο – 36
 Klima – Κλήμα – 97
 Ortsgemeinschaft Chimerino – Τοπική Κοινότητα Χειμερινού – Χειμερινό – 50
 Ortsgemeinschaft Chorigos – Τοπική Κοινότητα Χορηγού – 90
 Chorigos – Χορηγός – 90
 Panagia – Παναγία – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Dryovouno – Τοπική Κοινότητα Δρυοβούνου – Δρυόβουνο – 251
 Ortsgemeinschaft Lefkothea – Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας – Λευκοθέα – 20
 Ortsgemeinschaft Mesolongos – Τοπική Κοινότητα Μεσολόγγου – Μεσόλογγος – 40
 Ortsgemeinschaft Molocha – Τοπική Κοινότητα Μολόχας – Μολόχα – 132
 Ortsgemeinschaft Peponia – Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς – Πεπονιά – 70
 Ortsgemeinschaft Peristera – Τοπική Κοινότητα Περιστέρας – Περιστέρα – 22
 Ortsgemeinschaft Platania – Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς – Πλατανιά – 93
 Ortsgemeinschaft Polylakko – Τοπική Κοινότητα Πολυλάκκου – Πολύλακκο – 29
 Ortsgemeinschaft Pylori – Τοπική Κοινότητα Πυλωρίου – Πυλωρί – 57
 Ortsgemeinschaft Simandro – Τοπική Κοινότητα Σημάντρου – Σήμαντρο – 38
 Ortsgemeinschaft Skalochori – Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου – Σκαλοχώρι – 102
 Ortsgemeinschaft Trapezitsa – Τοπική Κοινότητα Τραπεζίτσης – 99
 Panareti – Παναρέτη – 22
 Trapezitsa – Τραπεζίτσα – 77
 Ortsgemeinschaft Velanidia – Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς – 109
 Sterna – Στέρνα – 30
 Velanidia – Βελανιδιά – 79

 Gemeindebezirk Pendalofos – Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου – 620
 Ortsgemeinschaft Agia Sotira – Τοπική Κοινότητα Αγίας Σωτήρας – Αγία Σωτήρα – 28
 Ortsgemeinschaft Dilofo – Τοπική Κοινότητα Διλόφου – Δίλοφο – 24
 Ortsgemeinschaft Pendalofos – Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου – Πεντάλοφος – 446
 Ortsgemeinschaft Vythos – Τοπική Κοινότητα Βυθού – Βυθός – 122

 Gemeindebezirk Siatista – Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας – 6.247
 Stadtbezirk Siatista – Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης – Σιάτιστα – 5.490
 Ortsgemeinschaft Mikrokastro – Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου – 446
 Mikrokastro – Μικρόκαστρο – 420
 Moni Kimiseos Theotokou Mikrokastrou – Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου – 26
 Ortsgemeinschaft Paleokastro – Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου – 311
 Dafnero – Δαφνερό – 72
 Paleokastro – Παλαιόκαστρο – 239

 Gemeindebezirk Tsotyli – Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου – 3.417
 Ortsgemeinschaft Agiasma – Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος – 52
 Agiasma – Αγίασμα – 3
 Agios Theodoros – Άγιος Θεόδωρος – 34
 Achladea – Αχλαδέα – 12
 Kiladi – Κοιλάδι – 3
 Ortsgemeinschaft Agii Anargyri – Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων – Άγιοι Ανάργυροι – 37
 Ortsgemeinschaft Anthousa – Τοπική Κοινότητα Ανθούσης – 42
 Anthousa – Ανθούσα – 30
 Triada – Τριάδα – 12
 Ortsgemeinschaft Anthochori – Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου – 136
 Anthochori – Ανθοχώρι – 98
 Fytoki – Φυτώκι – 38
 Parochthio – Παρόχθιο – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Avgerinos – Τοπική Κοινότητα Αυγερινού – Αυγερινός – 236
 Ortsgemeinschaft Chrysavgi – Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής – Χρυσαυγή – 102
 Ortsgemeinschaft Dafni – Τοπική Κοινότητα Δάφνης – Δάφνη – 31
 Ortsgemeinschaft Damaskinia – Τοπική Κοινότητα Δαμασκηνιάς – Δαμασκηνιά – 152
 Ortsgemeinschaft Dichimarro – Τοπική Κοινότητα Διχειμάρρου – Διχείμαρρο – 50
 Ortsgemeinschaft Dragasia – Τοπική Κοινότητα Δραγασιάς – Δραγασιά – 50
 Ortsgemeinschaft Klisoria – Τοπική Κοινότητα Κλεισωρείας – Κλεισώρεια – 44
 Ortsgemeinschaft Koryfi – Τοπική Κοινότητα Κορυφής – Κορυφή – 70
 Ortsgemeinschaft Krimini – Τοπική Κοινότητα Κριμηνίου – Κριμήνι – 45
 Ortsgemeinschaft Liknades – Τοπική Κοινότητα Λικνάδων – 27
 Lefki – Λεύκη – 11
 Liknades – Λικνάδες – 16
 Ortsgemeinschaft Loukomi – Τοπική Κοινότητα Λουκομίου – Λουκόμι – 47
 Ortsgemeinschaft Louvri – Τοπική Κοινότητα Λούβρης – Λούβρη – 51
 Ortsgemeinschaft Morfi – Τοπική Κοινότητα Μόρφης – Μόρφη – 74
 Ortsgemeinschaft Omali – Τοπική Κοινότητα Ομαλής – 98
 Glykokerasia – Γλυκοκερασιά – 35
 Omali – Ομαλή – 63
 Ortsgemeinschaft Plakida – Τοπική Κοινότητα Πλακίδας – Πλακίδα – 10
 Ortsgemeinschaft Polykastano – Τοπική Κοινότητα Πολυκαστάνου – Πολυκάστανο – 120
 Ortsgemeinschaft Rodochori – Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου – Ροδοχώρι – 52
 Ortsgemeinschaft Stavrodromi – Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου – Σταυροδρόμι – 70
 Ortsgemeinschaft Tsotyli – Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου – 1.545
 Rokastro – Ρόκαστρο – unbewohnt
 Tsotyli – Τσοτύλι – 1.545
 Ortsgemeinschaft Vouchorina – Τοπική Κοινότητα Βουχωρίνας – Βουχωρίνα – 35
 Ortsgemeinschaft Vrondi – Τοπική Κοινότητα Βροντής – 178
 Apidea – Απιδέα – 33
 Lefkadi – Λευκάδι – 22
 Vrondi – Βροντή – 123
 Ortsgemeinschaft Zoni – Τοπική Κοινότητα Ζώνης – Ζώνη – 63

Einzelnachweise 

Gemeinde in Westmakedonien
 
Ehemalige Provinz (Griechenland)